Brunck ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Brunck (1787–1848), hessischer Abgeordneter und Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung
 Otto Brunck (1866–1946), deutscher Chemiker
 Richard François Philippe Brunck (1729–1803), französischer Altphilologe
 Ulrich Brunck (1833–1906), Landwirt, Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Bruncke
 Brunk
 Brunke